John Chandos, Engelse ridder
 James Brydges, hertog van Chandos
 Chandos (muzieklabel)